Het seizoen 1965/66 van de Belgische Derde Klasse ging van start op 4 september 1965 en eindigde op 15 mei 1966. KRC Mechelen won in Derde Klasse A, SK Beveren-Waas won in Derde Klasse B.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Tweede Klasse voor de start van het seizoen:
 K. Boom FC (rechtstreeks)

Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de Vierde Klasse voor de start van het seizoen:
 R. Union Hutoise FC (kampioen 4A)
 K. White Star Lauwe (kampioen 4B)
 KACV Brasschaat (kampioen 4C)
 Racing Club de Jette (kampioen 4D)

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Tweede Klasse op het eind van het seizoen:
 KRC Mechelen (kampioen 3A)
 SK Beveren-Waas (kampioen 3B)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Vierde Klasse op het eind van het seizoen:
 R. Union Hutoise FC (rechtstreeks uit 3A)
 Verbroedering Maasmechelen (rechtstreeks uit 3A)
 RCS de Schaerbeek (rechtstreeks uit 3B)
 K. Sport St-Genesius-Rode (rechtstreeks uit 3B)

Eindstand

Derde Klasse A

Derde Klasse B

Titelwedstrijd Derde Klasse
De twee teams die kampioen werden in hun reeks, KRC Mechelen en SK Beveren-Waas, speelden een heen -en terugwedstrijd om te bepalen wie de winnaar van Derde Klasse zou worden.

Referenties
 Belgian Soccer Database
 RSSSF

Derde klasse voetbal België
Belgie 3